Edward Aleksander Raczyński – nobile e collezionista d'arte polacco
 Edward Raczyński – politico, diplomatico e scrittore polacco che ha legato il suo nome all'omonimo rapporto
 Klemens Raczyński – giurista e politico austriaco di nazionalità polacca
 Nicole Raczynski – wrestler statunitense